Лотури има више значења:

 Лотури (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Лотури (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији